Кур-Оттох () — топоним в России якутского происхождения.

 Кур-Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°58' с. ш. 118°35' в. д..
 Кур-Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°22' с. ш. 129°34' в. д..
 Кур-Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°08' с. ш. 129°08' в. д..
 Кур-Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°56' с. ш. 129°17' в. д..
 Кур-Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°35' с. ш. 122°08' в. д..
 Кур-Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°07' с. ш. 116°43' в. д..

Примечания

См. также 
 Оттох